KRT24 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 525 амінокислот, а молекулярна маса — 55 087.

Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки